Dmitrij Siemionowicz Japarow (ros. Дмитрий Семёнович Япаров, ur. 1 stycznia 1986 r. w Możdze) – rosyjski biegacz narciarski, wicemistrz olimpijski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Dmitrij Japarow pojawił się 26 grudnia 2006 roku w zawodach FIS Race w Syktywkarze, gdzie zajął 94. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. Nie startował na mistrzostwach świata juniorów ani na mistrzostwach świata młodzieżowców. W Pucharze Świata Rosjanin zadebiutował 31 grudnia 2010 roku w Oberhofie, zajmując 21. miejsce w pierwszym etapie piątej edycji Tour de Ski. Tym samym już w swoim debiucie wywalczył pierwsze pucharowe punkty. W klasyfikacji całego cyklu zajął 23. miejsce, a sezon 2010/2011 zakończył na 54. pozycji. 12 lutego 2012 roku w Novym Měscie rosyjska sztafeta w składzie Dmitrij Japarow, Stanisław Wołżencew, Konstantin Gławatskich i Maksim Wylegżanin zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata. Na początku sezonu 2012/2013 wystartował w cyklu Ruka Triple 2012, który ukończył na ósmej pozycji. Punktował jeszcze kilkakrotnie, zajmując między innymi dziewiętnaste miejsce w Tour de Ski, dzięki czemu w klasyfikacji generalnej sezonu był dziewiętnasty. W 2013 roku wziął udział w mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie był trzynasty w sprincie stylem klasycznym oraz jedenasty na dystansie 50 km klasykiem. W drugim etapie Ruka Triple 2013, biegu na 10 km klasykiem Japarow był trzeci.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie 
Jak dotąd Japarow nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca na podium etapów w zawodach PŚ

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1986